Porte des Anglais (Naucelle)
 Porte des Anglais de Sore